Donella Meadows - uma cientista ambiental americana
Chad Donella - um ator canadense

Desambiguações de sobrenomes